

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 8 podstawowych
 Wyczółki – część miasta Warszawa, w dzielnicy Ursynów
 Wyczółki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac 
 Wyczółki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Baranów 
 Wyczółki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Olszanka 
 Wyczółki – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Olszanka 
 Wyczółki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mordy 
 Wyczółki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew 
 Wyczółki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Wyczółki – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja

Ukraina 
 Honczariwka  (do 1946) Wyczółki) – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, w rejonie monasterzyskim